Aleksandr Bondar (1922-1992), aviateur soviétique
Aleksandr Bondar (né en 1993), plongeur ukrainien puis russe